Neustadl ist der Ortsname von:

 Neustadl (Altenmarkt an der Alz), Weiler der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neustadl (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Neustadl (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neustadl (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern
 Neustadl, deutscher Name der Stadt Nové Mesto nad Váhom in der Westslowakei.  

Siehe auch:
 Neustadt